First Presbyterian Church and Manse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 First Presbyterian Church and Manse (Baltimore, Maryland), NRHP-ID 73002186
 First Presbyterian Church and Manse (Forsyth, Montana), NRHP-ID 90000089